Dongbu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongbu (socken i Kina), Hunan, 
 Dongbu Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar